Сент-Сесі́ль-дю-Керу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Тулузи, 29 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 76 осіб у працездатному віці (15-64 років) 48 були активні, 28 — неактивні (показник активності 63,2%, у 1999 році було 64,0%). З 48 активних працювало 40 осіб (22 чоловіки та 18 жінок), безробітних було 8 (6 чоловіків та 2 жінки). Серед 28 неактивних 9 осіб було учнями чи студентами, 10 — пенсіонерами, 9 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 46 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 111,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Сесіль-дю-Керу на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Сесіль-дю-Керу на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Сесіль-дю-Керу на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Сесіль-дю-Керу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Сесіль-дю-Керу на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн